Voici la liste des  grandes villes (ou municipalités) du Canada par population, selon les données du recensement de 2021 par subdivision de recensement. Pour voir la liste des  agglomérations (regroupement de municipalités) du Canada, consultez la Liste des  grandes agglomérations du Canada.

Annexes

Sources
 StatCan
 Chiffres de population et des logements : Canada et subdivisions de recensement (municipalités)

Notes et références  

Démographie au Canada